Courcel est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Nicole Courcel (1931-2016), actrice française ;
 Famille Chodron de Courcel :
 Geoffroy Chodron de Courcel (1912-1992), diplomate français, oncle de Bernadette Chirac.
 Bernadette Chodron de Courcel, plus connue comme Bernadette Chirac (1933-), femme politique française et épouse du Président Jacques Chirac.

Pseudonyme 

 Pierre Courcel (1923-2002), écrivain français, auteur de romans policiers, de romans d'espionnage et de romans d'anticipation.

Voir aussi